Tinney ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Tinney (1921–2002), US-amerikanischer Jazzpianist
 Christopher G. Tinney (* 1964), australischer Professor für Astrophysik
 Claus Tinney, deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Mary Tinney († 2006), irische Diplomatin
 Sheila Tinney (1918–2010), irische Mathematikerin, Physikerin und Hochschullehrerin
 Stuart Tinney (* 1964), australischer Vielseitigkeitsreiter